Името Островът на смъртта може да се отнася за:

 Голи Оток, остров, известен с това име
 Островът на обречените, сериал, преведен като „Островът на смъртта“ за телевизия AXN